Цукерник () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цукерник, Леон (род. 1973) — чешский предприниматель, профессиональный игрок в покер и коллекционер предметов искусства.
 Цукерник, Эдуард Григорьевич — советский российский, сейчас германский шашист, судья, спортивный журналист.